Kaldu, nom antic dels caldeus de l'Iraq
 Khaldu, els habitants originals d'Urartu després de la conquesta armènia